Fehmarn een Duits eiland dat in het Deens Femern heet.
 Femern (1940) een voormalige Noorse walviswaarder die door de Nederlandse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog is gehuurd.